Concurso público
 Concurso geral
 Concurso de beleza